Hagara ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Hagara (* 19. Mai 1964), österreichischer Segler, Olympiateilnehmer Atlanta 1996, Bruder von Roman
 Roman Hagara (* 1966), österreichischer Segler
 Willy Hagara (1927–2015), österreichischer Schlagersänger und Schauspieler